Billeder af min Baggård er Thomas Buttenschøns andet album, udgivet 2008. Albummet indeholder singlen "Smukkere end smuk", som toppede Tjeklisten som #7 og var på hitlisten i seks uger.

Spor

Noter 

Album fra 2008
Thomas Buttenschøn-album